Pak (mjesec), prirodni satelit planeta Uran
Pak (šport) ili pločica, sportski termin, najčešće se koristi u hokeju